Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 na dystansie 20 km odbył się 16 lutego. Była to pierwsza konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach kompleksie olimpijskim w Lake Placid. Do biegu zostało zgłoszonych 49 zawodników, z których wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Nikołaj Krugłow z ZSRR, który tym razem nie startował. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak, Anatolij Alabjew, a pozostałe medale zdobyli reprezentanci NRD: srebrny - Frank Ullrich, a brązowy - Eberhard Rösch.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 The Official Report of the XIIIth Olympic Winter Games Lake Placid 1980 - Official Results, str. 25 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980